Lovrečka Velika je selo sjeveroistočno od Vrbovca. 

Selo je dobilo ime po potoku Velika koji protječe kroz selo, a spominje se 1244. godine kao vlastelinski posjed.

Nekada se selo zvalo Velika Lovrečina, a danas je Lovrečka Velika.

Stanovništvo 

 Naselja u Zagrebačkoj županiji